Luming kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luming (socken i Kina, Chongqing), 
 Luming (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar